Radek Rýdl (ur. 15 lipca 2001 w Jilemnicach) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu TJ Dukla Liberec. Olimpijczyk (2022), czterokrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2018–2021).

Przebieg kariery 
W marcu 2016 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 74. miejsce w Harrachovie. W lutym 2018 wystartował na mistrzostwach świata juniorów, na których zajął 11. lokatę drużynowo. W styczniu 2019 po raz drugi wziął udział w mistrzostwach świata juniorów, zajmując 44. miejsce w konkursie indywidualnym oraz 11. w konkursie drużynowym. W marcu 2020 po raz kolejny wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 49. miejsce w konkursie indywidualnym, 12. w konkursie drużynowym oraz 10. w mikście.

W styczniu 2021 zdobył pierwsze punkty FIS Cupu dzięki zajęciu 27. lokaty w Zakopanem. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2021 zajął 28. pozycję indywidualnie i 10. w drużynie. W marcu 2021 w Zakopanem zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 58. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w grudniu tego samego roku, zajmując 17. miejsce w Zhangjiakou. 15 stycznia 2022 zadebiutował w konkursie drużynowym Pucharu Świata, w którym zajął razem z reprezentacją Czech 8. miejsce. Następnego dnia wystartował w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego, w których zajął 63. miejsce nie uzyskując awansu do konkursu głównego. Znalazł się w składzie reprezentacji Czech na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 – ze względu na pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 opuścił rywalizację na skoczni normalnej, jednak został dopuszczony do zmagań na obiekcie dużym, gdzie przebrnął kwalifikacje i zajął 47. pozycję w konkursie indywidualnym.

W lipcu 2022 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 44. i 33. miejsce w Wiśle. 18 lutego 2023 zadebiutował w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując 30. lokatę w Râșnovie i tym samym zdobywając punkt tego cyklu.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty R. Rýdla na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Rýdla na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Rýdla na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 19 lutego 2023

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2001
Ludzie urodzeni w Jilemnicach